Glinki ist ein polnischer Ortsname:

Stadt-/Ortsteile:
 Glinki (Augustów)
 Glinki (Bydgoszcz)
 Glinki (Legnica)
 Glinki (Stettin)
 Glinki (Śrem)
 Glinki (Toruń)

Dörfer/Ortschaften:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Glinki (Lidzbark), Ort im Powiat Działdowski
 Glinki (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Glinken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Glinki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, bis 1945: Glinken, Kreis Lyck, Ostpreußen

Woiwodschaft Großpolen:
 Glinki (Dopiewo), Ort im Powiat Poznański
 Glinki (Miedzichowo), Ort im Powiat Nowotomyski

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Glinki (Koronowo), Ort im Powiat Bydgoski
 Glinki (Rojewo), Ort im Powiat Inowrocławski
 Glinki (Sadki), Ort im Powiat Nakielski

Woiwodschaft Lublin:
 Glinki (Michów), Ort im Powiat Lubartowski

Woiwodschaft Masowien:
 Glinki (Baranowo), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Glinki (Karczew), Ort im Powiat Otwocki
 Glinki (Miastków Kościelny), Ort  im Powiat Garwoliński
 Glinki (Nowa Sucha), Ort im Powiat Sochaczewski

Woiwodschaft Oppeln:
 Glinki (Rudniki), Ort im Powiat Oleski

Woiwodschaft Podlachien:
 Glinki (Kolno), Ort im Powiat Kolneński
 Glinki (Radziłów), Ort im Powiat Grajewski

Woiwodschaft Westpommern:
 Glinki (Wałcz), Ort im Powiat Wałecki

außerdem:
 Glinki, niedersorbisch für Glienicke (Rietz-Neuendorf) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch:
 Glinki Mokre, Glinki Suche
 Glinki-Rafały
 Stare Glinki